Дніпро́вський трамва́й — система електричного трамваю міста Дніпро.

Історія 

У січні 1895 року, на запрошення міської Думи, до Катеринослава прибули представники Франко-Бельгійського акціонерного товариства для розв'язання питання будівництва трамвайного підприємства. У травні були вироблені умови попередньої угоди з центральною Паризькою компанією залізниць і трамваїв, а вже в червні того ж року трамвайна комісія і міська Управа в урочистій обстановці підписали угоду про будівництво Катеринославської міської електричної залізниці.

Катеринославський трамвай було відкрито 26 червня 1897 року. Це була третя у Російській імперії трамвайна система на електричній тязі після Київського і Нижньогородського трамваїв. Її будівництво та експлуатацію здійснювала бельгійська фірма «Електричний трамвай Катеринослава» (). Система була вузькоколійною; вона складалася з трьох ліній, що відходили від Катерининського проспекту (нині — просп. Дмитра Яворницького):
 Вокзал — Катерининський проспект — Соборна площа — Табірний базар;
 Вокзал — Катерининський проспект — вулиця Караїмська (В'ячеслава Липинського) — вулиця Йорданська (Михайла Коцюбинського) — Купальні;
 Пароплавна пристань — вулиця Провіантська (Пастера) — Катерининський проспект — вулиця Олександрівська (Січових Стрільців) — вулиця Велика Базарна (Святослава Хороброго).

21 квітня 1906 року у Катеринославі було відкрито альтернативну трамвайну мережу. Вона також мала метрову колію. У 1918 році підприємства (а також трамвайні мережі) були об'єднані. У 1931 році трамвайний парк нараховував 177 вагонів, а довжина мережі склала 65 км. 

З 6 листопада 1932 року розпочинаються роботи з поступового перешивання колії: з вузької метрової на широку російську (1524 мм). Ці роботи були завершені до 1948 року.

Впродовж 1970—1990-х років було повністю змінено рухомий склад трамвая на чехословацькі вагони Tatra. Згодом, їх виробництво було організоване і на місцевому «Південмаші». 

У 1996 році у місті налічувалося близько 400 вагонів, які перевозили близько 115 млн пасажирів на рік; функціонувало 19 трамвайних маршрутів.

20 березня 2002 року «Південмаш» передав місту 6 вагонів Татра-Юг Т6Б5.

27 квітня 2012 року, близько опівдня, на трамвайній зупинці навпроти Театру опери та балету вибухнула сміттєва урна, що пошкодила вагони № 1381 і 1382 та поранила кількох людей. Вибух був першим з чотирьох, що пролунали того дня у Дніпропетровську.

2013 року міська влада придбала у Берліні 30 трамвайних вагонів Tatra T6A2M.

Уночі з 18 на 19 квітня 2018 року в Дніпрі провели тестування нового трамваю К-1М6 по маршруту трамвая № 1. Дану модель електротранспорту виготовляють на місцевому «Південмаші».

2019 року місто придбало 20 вагонів Tatra T4D з Лейпцига. У вересні того ж року на підприємстві «Дніпровський електротранспорт» був створений власний навчальний заклад професійно-технічного навчання другого (базового) рівня освіти, – «Навчально-виробничий центр» КП «Дніпровський електротранспорт», призначений для підготовки водіїв за спеціальністю «водій трамвая» та «водій тролейбуса».

З березня 2020 року весь трамвайний парк приводять до єдиного вигляду з новим дизайном. 

А вже незабаром, на час карантину було впроваджено спеціальну перепустку для проїзду у громадському транспорті, а розклад руху трамваїв, як і всього електротранспорту, зазнав суттєвих змін — більшість маршрутів було скорочено, а інтервал у русі збільшений. Громадський транспорт працює в режимі спеціальних перевезень, при цьому проїзд забезпечує лише спецквиток та засоби індивідуального захисту. Скористатися транспортом можуть лише працівники організацій та установ, які забезпечують життєдіяльність міста. З пом’якшенням карантинних обмежень, з 12 травня 2020 року поновив роботу весь електротранспорт, хоча засоби індивідуального захисту залишились незмінними та обов’язковими аксесуарами для поїздки як трамваєм, так і громадським транспортом взагалі.

Протягом року було створено єдиний диспетчерський центр, який відтепер моніторить роботу всього наземного громадського пасажирського транспорту міста. Для цього було встановлено понад 1900 GPS-трекерів.

Маршрути

Схеми маршрутів

Історичні

Сучасні

Оплата проїзду 

Проїзд оплачується кондуктору, а у разі його відсутності — водієві.

З вересня 2018 року в Дніпрі можна оплатити проїзд в громадському електротранспорті через мобільний додаток, придбавши єдиний проїзний на день, тиждень або на місяць. Для цього слід увійти в додаток «Приват24», вибрати термін дії квитка, оплатити вартість картою будь-якого банку, яка прив'язана до додатка. Квиток буде згенеровано на мобільний телефон.
У трамваях маршруту №1 також є можливість сплатити за проїзд карткою будь-якого банку за допомогою терміналів, встановлених у вагонах.

Тарифи на проїзд комунальному підприємству «Дніпровський електротранспорт» встановлюються рішенням виконкому Дніпровської міської ради.

Рухомий склад

Примітки

Посилання 

 Дніпровський трамвай на сайті Міський електротранспорт 
 Сайт «Горэлектротранс»: Дніпровський трамвай  та  
 Сайт «Дніпровський трамвай»  
  
 Карта маршрутів тролейбусів, трамваїв, автобусів, метро і маршруток Дніпра  // EasyWay
 

Дніпровський трамвай
Засновані в Україні 1897